Пол Гилфойл (; 14 июля 1902 года — 27 июня 1961 года) — американский актёр театра, кино и телевидения, позднее ставший кино- и телережиссёром.

К числу наиболее известных фильмов с участием Гилфойла относятся «Воспитание крошки» (1938), «Беззаботная» (1938), «Гроздья гнева» (1940), «Запомни ночь» (1940), «Брат „Орхидея“» (1940), «Седьмой крест» (1944), «Это случилось завтра» (1944), «Белое каление» (1949), «Могучий Джо Янг» (1949) и «Юлий Цезарь» (1953).

Ранние годы и театральная карьера 
Пол Гилфойл родился 14 июля 1902 года в Джерси-Сити, Нью-Джерси. Он начал свою карьеру на сцене, и с 1923 по 1935 год был заметной фигурой бродвейского театра, часто играя в мюзиклах и комедиях.

В этот период Гилфойл сыграл на Бродвее в спектаклях «Весёлый Роджер» (1923), «Сирано де Бержерак» (1923—1924), «Отелло» (1925), «Зелёная шляпа» (1925—1926), «Места в ложе» (1928), «Бунт» (1928), «Цеппелин» (1929), «Зал аттракционов» (1930), «Этот самый человек» (1930), «Привилегированный вагон» (1931), «Шесть персонажей в поисках автора» (1931), «Сталь» (1931), «Марафон» (1933), «Ночной рейс» (1933), «Дайте нам этот день» (1933) и «Партизан из Миссури» (1934). В 1935 году Гилфойл навсегда покинул Бродвей и перешёл в кинематограф.

Карьера в кинематографе 
Перебравшись в Голливуд в 1935 году, Гилфойл сыграл в первый же год в пяти фильмах, наиболее значимыми среди которых были криминальная драма «Специальный агент» (1935) с Бетт Дейвис и Джорджем Брентом и фильм ужасов «Преступление доктора Креспи» (1935) с Эриком фон Штрогеймом. Год спустя среди шести фильмов Гилфойла самым заметным стала криминальная мелодрама «Зима на пороге» (1936), где у него была важная роль участника убийства, которого преследует полиция. В 1937 году актёр появился в 14 фильмах, большинство из которых были малобюджетными картинами категории В, среди которых историческая мелодрама «Солдат и леди» (1937), мелодрама с Честером Моррисом «Бегство от славы» (1937) и детективная комедия «Суперсыщик» (1937).

В 1938 году у Гилфойла были эпизодические роли в популярной комедии «Воспитание крошки» (1938) с Кэри Грантом и Кэтрин Хепбёрн, а также в мюзикле «Беззаботная» (1938) с Фредом Астером и Джинджер Роджерс. Более существенную роль он получил в криминальной комедии «Сумасшедшая мисс Ментон» (1938) с Барбарой Стенвик и Генри Фондой. Остальные из 16 его фильмов этого года были более скромными картинами категории В, среди них наиболее заметной были детектив с Луисом Хэйуордом «Святой в Нью-Йорке» (1938), приключенческая мелодрама «Опороченный ангел» (1938) и романтическая комедия с Джоан Фонтейн «Выходной у служанки» (1938). В 1939 году Гилфойл появился в десяти фильмах категории В, среди которых «Защитник из общества» (1939) с Уолтером Пиджоном и Вирджинией Брюс, а также приключенческий экшн «Тихоокеанский лайнер» (1939) с Виктором Маклагленом и Честером Моррисом.

В 1940 году у Гилфойла было девять фильмов, включая такие значительные, как драма по роману Джона Стейнбека «Гроздья гнева» (1940) с Генри Фондой, романтическая комедия «Запомни ночь» (1940) со Стенвик и Фредом Макмюрреем, криминальная комедия «Брат «Орхидея»» (1940) с Эдвардом Г. Робинсоном и Хамфри Богартом, а также эпизодическая роль в исторической мелодраме «Линкольн в Иллинойсе» (1940) с Рэймондом Мэсси. Среди фильмов категории В у Гилфойла было две криминальных мелодрамы про детектива-любителя по прозвищу Святой (его сыграл Джордж Сэндерс) — «Святой берётся за дело»(1940) и «Святой в Палм-Спрингс» (1941).

В 1942 году Гилфойл сыграл небольшую роль в фильме нуар «Время убивать» (1942) с Ллойдом Ноланом в роли частного детектива, а в 1943 году его самой заметной картиной стала военная мелодрама «Северная звезда» (1943) с Энн Бакстер и Дэной Эндрюсом. Ещё год спустя у Гилфойла были роли в четырёх фильмах, среди которых военная драма «Седьмой крест» (1944) со Спенсером Трейси, комедия с Диком Пауэллом и Линдой Дарнелл «Это случилось завтра» (1944), а также фильм нуар «Знак Свистуна» (1944) с Ричардом Диксом и Дженис Картер, где у него была заметная роль второго плана. В 1945 году в хоррор-комедии «Пропавший труп» (1945) Гилфойл был газетным издателем, которого убивают в первой части фильма, а в 1946 году сыграл в вестерне с Джоэлом Маккри «Вирджинец» (1946). Год спустя у него была небольшая роль погонщика верблюдов в фэнтези-мелодраме «Синбад-мореход» (1947) с Дугласом Фербенксом-младшим и Морин О’Харой, роль мафиозного киллера в фильме нуар «Розы красные» (1947), а также существенная роль второго плана в детективе «Дело Миллерстона» (1947).

В 1949 году Гилфойл появился в восьми фильмах, включая приключенческую ленту «Могучий Джо Янг» (1949), а также фильмы нуар «Женский секрет» (1949) с Морин О’Харой и Глорией Грэм, «Женщина на пирсе 13» (1949) с Робертом Райаном, где Гилфойл был провинившемся приспешником коммунистической партии, которого убивает его начальник (Томас Гомес), и «Следуй  за мной тихо» (1949). Однако более всего Гилфойл запомнился зрителю по роли в фильме нуар «Белое каление» (1949), где он был тюремным заключённым, который за деньги согласился убить другого заключённого, матёрого рецидивиста (Джеймс Кэгни), однако в итоге тот с ним жестоко и безжалостно расправился.

В начале 1950-х годов у Гилфойла были роли преимущественно в малозначимых фильмах категории В, наиболее заметным среди которых был фильм нуар «Мошенница» (1952) с Томом Конуэем и Хиллари Брук. В 1953 году Гилфойл сыграл роль второго плана в звёздной исторической драме «Юлий Цезарь» (1953) с Марлоном Брандо, а также в музыкальной мелодраме с Джоан Кроуфорд «Грустная песня» (1953)".

Среди последних актёрских работ Гилфойла на большом экране — вестерн Роберта Олдрича «Апач» (1954) с Бёртом Ланкастером в главной роли, фильм нуар Стенли Крамера «Не как чужой» (1955) с Фрэнком Синатрой, Робертом Митчемом и Оливией де Хэвилланд, политическая судебная драма «Суд» (1955) с Гленном Фордом, вестерн «Вождь Безумный конь» (1955) с Виктором Мэтьюром и приключенческий фильм «Мальчик и пираты» (1960) с Чарльзом Гербертом, который стал последней работой Гилфойла в кино.

Гилфойл также поставил как режиссёр такие фильмы категории В, как приключенческий триллер «Капитан Скарфейс» (1953), фильм нуар «Жизнь на кону» (1955) и мелодрама «Тесс из страны штормов» (1961).

Карьера на телевидении 
В период с 1952 по 1960 год Гилфойл сыграл в 24 эпизодах 17 различных телесериалов, среди которых «Отряд по борьбе с рэкетом» (1952), «Чайна Смит» (1952), «Неожиданное» (1952, 3 эпизода), «Космический патруль» (1952—1953, 2 эпизода), «Солдаты удачи» (1955), «Театр научной фантастики» (1956, 4 эпизода), «Морская охота» (1958—1959, 2 эпизода) и «Дымок из ствола» (1960).

Как режиссёр Гилфойл поставил 87 эпизодов 17 различных телесериалов, среди которых «Отряд по борьбе с рэкетом» (1952—1953, 3 эпизода), «Театр научной фантастики» (1955—1957, 15 эпизодов), «Дорожный патруль» (1955—1957, 9 эпизодов), «Доктор Кристиан» (1956—1957, 8 эпизодов), «Шериф Кошиза» (1956—1958, 14 эпизодов), «Официальный детектив» (1957—1958, 7 эпизодов), «Калифорнийцы» (1958, 5 эпизодов), «Маршал США» (1958—1959, 6 эпизодов) и «Представитель закона» (1959—1960, 3 эпизода).

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Гилфойл был характерным актёром, который начинал на Бродвее с преимущественно комедийных ролей. В кино Гилфойл стал играть в основном отрицательные роли, часто «слабаков или преступников». Как отметил историк кино Хэл Эриксон, «его скрытные и вороватые черты лица делали его идеальным гангстерским приспешником или стукачом». В конце карьеры после двух десятилетий работы актёром Гилфойл ушёл в режиссуру, поставив несколько фильмов и эпизодов различных телесериалов.

Личная жизнь 
Вплоть до своей смерти в 1961 году Гилфойл был женат на актрисе Кэтлин Малквин, у пары родился один ребёнок, сын Энтони.

Смерть 
Пол Гилфойл умер 27 июня 1961 года в Голливуде от инфаркта в возрасте 59 лет. Актёр был обнаружен мёртвым в собственной квартире.

Фильмография

Актёр

Режиссёр

Примечания

Ссылки 
 Пол Гилфойл на сайте IMDb
 Пол Гилфойл на сайте AllMovie
 Пол Гилфойл на сайте Turner Classic Movies

Киноактёры США